Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Astier – Dordogna
Saint-Astier – Lot e Garonna